Alekséievskoie (Tkhagapx), localitat del territori de Krasnodar, a Rússia
 Alekséievskoie (Razdólnoie), localitat del territori de Krasnodar, a Rússia
 Alekséievskoie (Tatarstan), localitat de la República de Tatarstan, a Rússia
 Alekséievskoie (Baixkíria), localitat de la República de Baixkíria, a Rússia
 Alekséievskoie (Stàvropol), localitat del territori de Stàvropol, a Rússia
 Alekséievskoie (Marí El), localitat de la República de Marí El, a Rússia

Pàgines de desambiguació